Stadio Littorio oder Stadio del Littorio steht für folgende Sportstätten:

in Italien:
 Stadio Littorio, früherer Name des Stadio Comunale (Chiavari), Fußballstadion in Chiavari
 Stadio Littorio, früherer Name des Stadio Renzo Barbera, Fußballstadion in Palermo
 Stadio Littorio, früherer Name des Stadio Giuseppe Grezar, Fußballstadion in Triest
 Stadio del Littorio (Genua), Fußballstadion in Genua
 Stadio del Littorio, früherer Name des Stadio Franco Ossola, Fußballstadion in Varese
 Stadio del Littorio, früherer Name des Stadio Pino Zaccheria, Fußballstadion in Foggia

in Kroatien:
 Stadio Comunale del Littorio, früherer Name des Stadion Kantrida, Fußballstadion in Rijeka